

Communes 

 Marcillac, dans le département de la Gironde
 Marcillac-Lanville, dans le département de la Charente
 Marcillac-Vallon, dans le département de l'Aveyron
 Marcillac-Saint-Quentin, dans le département de la Dordogne
 Marcillac-la-Croisille, dans le département de la Corrèze
 Marcillac-la-Croze, dans le département de la Corrèze

Personnalités  

 Prince de Marcillac, titre princier porté par les comtes puis ducs de la Rochefoucauld dont :
 François de Marcillac, duc de La Rochefoucauld (1613-1680)
 Raymond Marcillac (1917-2007), journaliste français de télévision
° Marc Marcillac, auteur cinéaste français

Articles connexes 
 Vignoble de Marcillac, un vignoble de l'Aveyron
 Aéroport de Rodez-Marcillac, ancienne dénomination de l'aéroport de Rodez-Aveyron
 Canton de Marcillac-Vallon
 Communauté de communes Causse et Vallon de Marcillac
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France